Erik Hjelm kan avse:

 Erik Hjelm (arkitekt)
 Erik Hjelm (fotbollsspelare)
 Erik Hjelm (trädgårdsmästare)